Pakhomov est un patronyme russe porté par :
 , homme politique ;
 Yevgeni Pakhomov, archéologue ;
 Alexei Pakhomov, peintre de l'avant-garde ;
 , fonctionnaire du gouvernement soviétique.

Patronyme russe